Андре́евка — село в Прохоровском районе Белгородской области, в составе Прелестненского сельского поселения, население 54 человека. В селе 1 улица — Андреевская.

География 
Андреевка расположена на севере области, в 6 км западнее райцентра Прохоровка, по левому берегу поймы реки Псёл, высота над уровнем моря 222 м. Ближайшие населённые пункты: примыкающая с востока Михайловка и в полукилометре западнее — Васильевка, ближайшая железнодорожная станция — Танковое Поле (на линии Курск — Белгород Юго-Восточной железной дороги) — в 4,5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Карта Прохоровского района, Белгородская область

Населённые пункты Прохоровского района